Грищу́к — украинская фамилия.

Известные носители:
 Грищук, Александр Игоревич (род. 1983) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Грищук, Валерий Павлович (род. 1952) — советский физик, народный депутат СССР.
 Грищук, Виктор Михайлович (род. 1979) — белорусский ученый, преподаватель высшей школы, государственный и общественный деятель.
 
 Грищук, Надежда Никаноровна (1923 — ?) — советская ткачиха, Герой Социалистического Труда (1971).
 Грищук, Николай Григорьевич (род. 1970) — российский тренер по гиревому спорту.
 Грищук, Оксана Владимировна (род. 1972) — российская фигуристка, двукратный олимпийский чемпион.
 Грищук, Роман Павлович (род. 1989) — украинский телеведущий, актёр, руководитель студии «Мамахохотала».